Péter Kovács (1978), calciatore ungherese
 Péter Kovács (1988), cestista ungherese